Nougaro 79 est un album live de Claude Nougaro, il sort en février 1979 sous le label Barclay. Il s'est vendu à .

Autour de l'album 

 Référence originale :

Titres

Notes et références 

Album de Claude Nougaro
Album live sorti en 1979